Felix Olsson, född 23 februari 1996, är en svensk professionell ishockeyspelare (forward) som spelar för Södertälje SK i Hockeyallsvenskan. Hans moderklubb är Överkalix IF.

Felix är yngre bror till ishockeyspelaren Melinda Olsson.

Källor 

Män
Födda 1996
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Södertälje SK
Spelare i Tingsryds AIF
Spelare i Karlskrona HK
Spelare i Kalix HC
Svenska idrottare under 2000-talet